Leipziger Tor steht für folgende Stadttore:
 ein ehemaliges Stadttor in Berlin, siehe Leipziger Tor (Berlin)
 ein ehemaliges Stadttor in Dresden, siehe Torhäuser Leipziger Tor
 ein ehemaliges Eisenbahntor in Magdeburg, siehe Altes Leipziger Tor